Clyde Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Clyde Lake (Colorado)
 Clyde Lake (Kalifornien)
 Clyde Lake (Michigan)
 Clyde Lake (Utah)
 Clyde Lake (Wisconsin)